Чемпионат Египта по футболу 2003/2004 — 47-й чемпионат Египта, проходивший с 29 августа 2003 года по 16 июля 2004 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2004/2005 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 2004/2005 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2003 году
Спорт в Египте в 2004 году
Футбол в Африке в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004